Okręty Royal Navy o nazwie HMS „Audacious”:
 Pierwszy "Audacious"  był 74 działowym okrętem 3 rangi, który był w służbie w latach 1785-1815.
 Drugi "Audacious" był pancernikiem zwodowany w 1869, przerobionym na okręt magazynowy w 1902, później przemianowany na "Fisgard" i "Imperieuse". Sprzedany na złom w 1927.
 Trzeci "Audacious" był także pancernikiem, zwodowanym w 1912 i zatopionym na minie w październiku 1914.
 Czwartym "Audacious" miał być lotniskowiec typu Audacious. Został on jednak przemianowany na HMS "Eagle". Nazwę zmieniono 21 stycznia 1946, dwa miesiące przed wodowaniem (19 marca 1946).
 Piątym "Audacious" ma być nuklearny okręt podwodny typu Astute. Ma on wejść do służby w okolicach 2012.

Francuski 14 działowy slup noszący nazwę "Audacieux" został zajęty przez Wielką Brytanię i wszedł do służby w Royal Navy jako HMS "Audacieux". Po raz ostatni okręt występuje na listach w 1801.

Audacious